6 oktober
 Zes Oktober (gouvernement), een van de 29 gouvernementen van Egypte
 Zes Oktober (stad), hoofdplaats van het Egyptische gouvernement Zes Oktober